Khanu Woralaksaburi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kamphaeng Phet, Thailanda, cu o populație de 107.631 de locuitori și o suprafață de 1.143,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 141 de sate (muban).

Amphoe în provincia Kamphaeng Phet